Corinto ist der Name von:

 Corinto (El Salvador), Stadt in El Salvador
 Corinto (Nicaragua), Stadt in Nicaragua
 Corinto (Brasilien), Gemeinde im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais
 Corinto (Kolumbien), einer Gemeinde im kolumbianischen Departamento Cauca
 der griechischen Stadt Korinth in der italienischen, portugiesischen und spanischen Sprache

Siehe auch:
 Corinthus
 Korinthos